Polikarpov R–5, az 1930-as években alkalmazott szovjet felderítő és könnyű bombázó repülőgép
R–5, szovjet közepes hatótávolságú ballisztikus rakéta, GRAU-kódja: 8K51
Sikorsky R–5, később H–5, amerikai helikopter
Renault 5, röviden R5, francia személygépkocsi
Jaguar R5, Formula–1-es versenyautó